Christophe De Beukelaer, un homme politique belge ;
 Edward De Beukelaer (1843-1919), un industriel belge ;
 Émile De Beukelaer (1867-1922), un coureur cycliste belge ;
 Éric de Beukelaer (1963-), un prêtre catholique belge.

 François Beukelaers (1938-), un acteur et réalisateur de cinéma belge.